Le mot réaction peut désigner :

 réaction allergique, une réaction anormale, inadaptée, exagérée et excessive du système immunitaire de l'organisme ;
 réaction chimique, une transformation de la matière qui se fait sans variation mesurable de masse ;
 en mécanique, une action selon la troisième loi de Newton ; le principe action-réaction est utilisé dans la propulsion des avions à réaction par le moteur à réaction ;
 réaction nucléaire et réaction en chaîne ;
 réaction, en politique, un mouvement réactionnaire par opposition à un mouvement progressiste ;
 réaction, en psychologie, une réponse à un stimulus ;
 Réaction pour l'ordre, une revue royaliste et nationaliste française ;
 Réaction, une revue parue entre 1991 et 1994.